Манорі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 33 км на південний схід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Манорі, Лез-Езі-де-Таяк-Сірей i Сен-Сірк було об'єднано в новий муніципалітет Лез-Езі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 149,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Манорі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Манорі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь